Dos buques de la armada estadounidenses han sido nombrados USS Isherwood en honor del almirante Benjamin F. Isherwood.

, fue un destructor de la clase Clemson, asignado en 1919 y dado de baja en 1930.
, fue un destructor de la clase Fletcher, asignado en 1943 y dado de baja en 1961 y trasferido a la armada peruana donde sirvió con el nombre de BAP Almirante Guise (DD-72.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos